Сезон 2014/2015 для «Бруклин Нетс» стал 48-м сезоном в истории клуба, 39-м — в истории выступлений клуба в чемпионате НБА, 3-м — после переезда из Нью-Джерси в Бруклин.

Важные даты 
 26 июня 2014 — Драфт НБА 2014 года прошёл в «Барклайс-центр», Бруклине (Нью-Йорк).
 30 июня 2014 — «Милуоки Бакс» обменяли два будущих драфт-пика второго раунда на главного тренера «Бруклин Нетс» Джейсона Кидда.
 1 июля 2014 — открылся рынок свободных агентов
 2 июля 2014 — «Бруклин Нетс» назначили Лайнела Холлинза главным тренером.
 30 июля 2014 — «Нетс» назначили ассистентами главного тренера Лайнела Холлинза: Пола Уэстфала, Джона Уэлча, Тони Брауна, Джо Вулфа, Джея Хамфриса, Джима Сэнна.
 19 октября 2014 — «Нетс» и «Бостон Селтикс» провели эксперимент во время предсезонной игры. Продолжительность четверти матча составляла 11 минут, а не 12, как в обычной игре НБА. Победу в матче на паркете Барклайс-центра одержали «Селтикс» со счетом 95 на 90. Общее время игры, по сравнению с обычным матчем НБА, уменьшилось на 15-30 минут.
 30 октября 2014 — первый официальный матч против «Бостон Селтикс» был проигран со счетом 121 на 105.
 19 ноября 2014 — «Нетс» на своей площадке проиграли матч с 3 овертаймами в 4 раз в истории клуба. Соперником «Бруклина» был «Милуоки Бакс», который выиграл со счетом 122 на 118. Главным тренером «Бакс» был Джейсон Кидд, который возглавлял «Нетс» в прошлом сезоне.
 20 марта 2015 — «Нетс» на своей площадке выиграли матч с 3 овертаймами у «Милуоки Бакс» со счетом 129 на 117. «Бруклин» повторил рекорд клуба по числу матчей с дополнительным временем в сезоне. Рекорд был установлен в сезон 2010/2011 и равен 6 матчей с овертаймами.
 15 апреля 2015 — «Нетс» гарантировали себе участие в плей-офф.
 1 мая 2015 — «Нетс» завершили сезон поражением 87:111 от «Атланта Хокс» в шести матчах первого раунда конференции.

Драфт 

У «Бруклин Нетс» не было своих драфт-пиков на драфте 2014 года. 23 июня 2011 год их драфт-пик второго раунда был обменян в «Бостон Селтикс». 12 июля 2013 года команда из Бруклина обменяла свой драфт-пик первого раунда в «Селтикс». За денежное вознаграждение «Нетс» купили права с драфта на Маркела Брауна, Ксавьера Тэймса, Кори Джефферсона.

Состав

Ротация состава 
Последнее обновление 22.04.2015

Регулярный сезон

Положение в турнирной таблице

Плей-офф

Сыгранные матчи

Летняя лига НБА в Орландо

Предсезонные матчи

Регулярный сезон

Плей-офф

Статистика игроков

Летняя лига 

|-
| style="text-align:left;" | Маркел Браун
| 5
| 5
| 26.0
| .529
| .375
| .800
| 4.2
| 3.2
| 0.6
| 0.0
| 10.0
|- style="background:#f0f0f0;"
| style="text-align:left;" | Донте Грин
| 5
| 3
| 19.4
| .333
| .294
| 1.000
| 3.6
| 2.8
| 1.0
| 0.6
| 9.4
|-
| style="text-align:left;" | Хорхе Гутьеррес
| 2
| 0
| 9.5
| .500
| .000
| 1.000
| 1.0
| 1.5
| 0.5
| 0.0
| 4.0
|-
| style="text-align:left;" | Майкл Дженкинс
| 5
| 0
| 15.8
| .462
| .308
| .857
| 1.8
| 1.2
| 0.6
| 0.0
| 6.8
|- style="background:#f0f0f0;"
| style="text-align:left;" | Кори Джефферсон
| 5
| 2
| 21.4
| .700
| .000
| .875
| 6.8
| 0.2
| 1.4
| 1.6
| 11.2
|- style="background:#f0f0f0;"
| style="text-align:left;" | Сергей Карасёв
| 1
| 1
| 34.0
| .444
| .500
| .500
| 4.0
| 3.0
| 1.0
| 0.0
| 11.0
|- style="background:#f0f0f0;"
| style="text-align:left;" | Кайл Кейси
| 3
| 0
| 11.7
| .200
| .000
| .000
| 2.0
| 0.3
| 0.7
| 1.7
| 0.7
|-
| style="text-align:left;" | Даниэль Кларк
| 2
| 0
| 8.5
| .333
| .000
| .000
| 1.5
| 0.0
| 1.0
| 0.0
| 1.0
|-
| style="text-align:left;" | Ласан Кромах
| 1
| 0
| 7.0
| .333
| .000
| .000
| 1.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 2.0
|- style="background:#f0f0f0;"
| style="text-align:left;" | Ник Миннерат
| 4
| 0
| 8.5
| .357
| .714
| 1.000
| 1.0
| 0.3
| 0.0
| 0.8
| 4.8
|-
| style="text-align:left;" | Ален Омич
| 1
| 0
| 10.0
| .000
| .000
| 1.000
| 1.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 2.0
|- style="background:#f0f0f0;"
| style="text-align:left;" | Мэйсон Пламли
| 3
| 3
| 23.3
| .750
| .000
| .643
| 4.7
| 1.7
| 1.7
| 0.7
| 18.0
|-
| style="text-align:left;" | Джон Роберсон
| 2
| 0
| 6.0
| .500
| .000
| 1.000
| 0.0
| 0.5
| 0.0
| 0.0
| 2.0
|-
| style="text-align:left;" | Даджуан Саммерс
| 5
| 4
| 20.6
| .367
| .222
| .923
| 4.0
| 0.6
| 0.6
| 0.2
| 10.4
|- style="background:#f0f0f0;"
| style="text-align:left;" | Маркиз Тиг
| 5
| 3
| 18.6
| .455
| .000
| .905
| 1.6
| 5.8
| 1.2
| 0.0
| 9.8
|- style="background:#f0f0f0;"
| style="text-align:left;" | Адонис Томас
| 3
| 2
| 17.7
| .360
| .333
| .875
| 3.3
| 2.0
| 0.7
| 0.0
| 9.0
|-
| style="text-align:left;" | Ксавьер Тэймс
| 5
| 2
| 20.4
| .269
| .167
| .750
| 1.4
| 2.4
| 2.0
| 0.0
| 3.6
|-
! Всего
! 5
! —
! —
! .446
! .312
! .842
! 32.4
! 20.2
! 10.0
! 4.4
! 87.4
|}

Предсезонные матчи 

|-
| style="text-align:left;" | Алан Андерсон
|4
|1
|19.3
|.321
|.167
|.700
|3.5 
|1.8
|0.8
|0.0
|6.8
|-
| style="text-align:left;" |Боян Богданович
|6
|5
|27.7
|.350
|.227
|.692
|2.2	
|1.8
|0.3
|0.5
|7.0
|-
| style="text-align:left;" | Маркел Браун
|2
|0
|9.3
|.000
|.000
|.000
|1.0 
|0.5
|0.0
|0.0
|0.0
|-
| style="text-align:left;" | Кевин Гарнетт
|2
|2
|14.9
|.625
|.000
|1.000
|4.5
|1.5
|0.0
|0.0
|6.0
|-
| style="text-align:left;" | Хорхе Гутьеррес
|2
|0
|19.9
|.571
|.000
|1.000
|2.0
|4.0
|1.5
|0.0
|7.0
|-
| style="text-align:left;" |Джарет Джек
|5
|0
|20.0
|.500
|.364
|.778
|1.6
|4.2
|0.2
|0.2
|10.6
|-
| style="text-align:left;" | Кори Джефферсон
|5
|1
|12.4
|.370
|.000
|.583
|3.4
|0.2
|0.2
|0.6
|5.4
|-
| style="text-align:left;" | Джо Джонсон
|5
|5
|25.1
|.361
|.375
|.875
|3.2
|3.4
|1.2
|0.0
|7.8
|-
| style="text-align:left;" | Джером Джордан
|5
|0
|11.9
|.667
|.000
|.615
|3.8
|0.0
|0.2
|1.2
|7.2
|-
| style="text-align:left;" |Сергей Карасёв
|5
|1
|18.3
|.333
|.182
|.857
|2.8
|0.4
|1.2
|0.2
|4.8
|-
| style="text-align:left;" | Андрей Кириленко
|5
|1
|16.4
|.381
|.000
|.655
|5.0
|1.4
|1.4
|0.6
|7.0
|-
| style="text-align:left;" |Брук Лопес
|3
|3
|25.4
|.543
|.000
|.889
|5.0
|0.0
|0.3
|1.0
|18.0
|-
| style="text-align:left;" | Мэйсон Пламли
|6
|3
|23.0
|.596
|.000
|.469
|7.7
|0.8
|0.9
|1.2
|12.8
|-
| style="text-align:left;" |Уилли Рид
|2
|0
|16.6
|.400
|.000
|1.000
|4.0
|1.0
|0.0
|1.0
|3.0
|-
| style="text-align:left;" |Мирза Телетович
|6
|2
|25.6
|.368
|.436
|.714
|7.3	
|1.3
|0.5
|0.5
|12.0
|-
| style="text-align:left;" |Маркиз Тиг
|5
|1
|11.7
|.538
|.000
|.818
|0.6
|2.0
|0.4
|0.0
|4.6
|-
| style="text-align:left;" | Дерон Уильямс
|5
|5
|26.7
|.491
|.467
|.750
|3.0	
|5.8
|1.6
|0.0
|14.2
|-
! Всего
! 6
! —
! —
!.449
!.333
!.703
!45.3
!22.0
!8.2
!5.3
!102.0
|}

Регулярный сезон 

|-
| style="text-align:left;" |Алан Андерсон
|74
|19
|23.6	
|.443
|.348
|.812
|2.8 
|1.1
|0.8
|0.1
|7.4
|-
| style="text-align:left;" |Боян Богданович
|78
|28
|23.8	
|.453
|.355
|.821
|2.7 
|0.9
|0.4
|0.1
|9.0
|-
| style="text-align:left;" |Маркел Браун
|47
|19
|16.6	
|.362
|.266
|.825
|2.3 
|0.8
|0.7
|0.3
|4.6
|-
| style="text-align:left;" |Кевин Гарнетт
|42
|42
|20.3
|.455
|.167
|.829	
|6.8 
|1.6
|1.0
|0.3
|6.8
|-
| style="text-align:left;" |Хорхе Гутьеррес
|10
|0
|4.4
|.500
|.000
|.667
|0.7 
|0.7
|0.1
|0.0
|1.6
|-
| style="text-align:left;" |Брэндон Дэвиес
|7
|0
|6.3
|.333
|.250
|.750
|1.4
|0.3
|0.1
|0.4
|2.3
|-
| style="text-align:left;" |Джарет Джек
|80
|27
|28.0
|.439
|.267	
|.881
|3.1 
|4.7
|0.9
|0.2
|12.0
|-
| style="text-align:left;" |Кори Джефферсон
|50
|1
|10.6	
|.449
|.133
|.574
|2.9 
|0.3
|0.2
|0.4
|3.7
|-
| style="text-align:left;" |Джо Джонсон
|80
|80
|34.9
|.435
|.359
|.801	
|4.8 
|3.6
|0.7
|0.2
|14.4
|-
| style="text-align:left;" |Джером Джордан
|44
|0
|8.7	
|.532
|.000
|.864
|2.4 
|0.3
|0.2
|0.3
|3.1
|-
| style="text-align:left;" |Сергей Карасёв
|33
|16
|16.8	
|.403
|.296
|.763
|2.0 
|1.4
|0.7
|0.0
|4.6
|-
| style="text-align:left;" |Андрей Кириленко
|7
|0
|5.1
|.000
|.000
|.750
|1.1
|0.1
|0.1
|0.0
|0.4
|-
| style="text-align:left;" |Эрл Кларк
|10
|0
|9.3
|.367
|.286
|.250
|2.3 
|0.3
|0.3
|0.4
|2.7
|-
| style="text-align:left;" |Брук Лопес
|72
|44
|29.2
|.513
|.100
|.814
|7.4
|0.7
|0.6
|1.8
|17.2
|-
| style="text-align:left;" |Дариус Моррис
|38
|0
|7.9
|.340
|.212
|.444
|0.7
|1.3
|0.2
|0.0
|2.2
|-
| style="text-align:left;" |Мэйсон Пламли
|82
|45
|21.3
|.573
|.000
|.495
|6.2
|0.9
|0.8
|0.8
|8.7
|-
| style="text-align:left;" |Мирза Телетович
|40
|4
|22.3
|.382
|.321
|.717
|2.8
|1.1
|0.8
|0.1
|7.4
|-
| style="text-align:left;" |Дерон Уильямс
|68
|55
|31.1
|.387
|.367
|.834
|3.5
|6.6
|0.9
|0.2
|13.0
|-
| style="text-align:left;" |Таддеус Янг
|28
|20
|29.6
|.495
|.380
|.606
|5.9
|1.4
|1.4
|0.3
|13.8
|-
! Всего
! 82
! —
! —
!.451
!.331
!.748
!42.4
!20.9
!7.0
!4.1
!98.0
|}

Плей-офф 

|-
| style="text-align:left;" | Алан Андерсон
|6
|0
|23.7
|.610
|.625
|.667
|3.5
|1.2
|0.7
|0.2
|11.0
|-
| style="text-align:left;" |Боян Богданович
|6
|5
|34.3
|.390
|.333
|.714
|3.8
|1.7
|0.7
|0.3
|10.3
|-
| style="text-align:left;" | Маркел Браун
|2
|1
|5.0
|.400
|.000
|1.000
|1.0
|0.5
|0.0
|0.0
|3.0
|-
| style="text-align:left;" |Джарет Джек
|6
|0
|25.5
|.519
|.333
|1.000
|4.2
|4.5
|1.2
|0.2
|12.3
|-
| style="text-align:left;" | Джо Джонсон
|6
|6
|41.5
|.362
|.293
|.792
|7.7
|4.8
|1.2
|0.0
|16.5
|-
| style="text-align:left;" | Джером Джордан
|1
|0
|5.0
|.000
|.000
|.000
|2.0
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|-
| style="text-align:left;" |Эрл Кларк
|2
|0
|6.5
|.200
|.667
|.000
|1.0
|0.0
|0.5
|0.0
|3.0
|-
| style="text-align:left;" |Брук Лопес
|6
|6
|39.0
|.494
|.000
|.825
|9.0
|0.8
|0.7
|2.2
|19.8
|-
| style="text-align:left;" |Дариус Моррис
|1
|0
|5.0
|.000
|.000
|.000
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|-
| style="text-align:left;" | Мэйсон Пламли
|6
|0
|8.2
|.667
|.000
|.364
|1.3
|0.3
|0.7
|0.3
|2.0
|-
| style="text-align:left;" |Мирза Телетович
|3
|0
|5.3
|.000
|.000
|.000
|1.3
|0.0
|0.3
|0.0
|0.0
|-
| style="text-align:left;" | Дерон Уильямс
|6
|6
|32.0
|.391
|.423
|.857
|6.2
|5.5
|1.3
|0.0
|11.8
|-
| style="text-align:left;" |Таддеус Янг
|6
|6
|31.7
|.439
|.000
|.417
|7.2
|2.7
|0.8
|0.2
|10.5
|-
! Всего
! 6
! —
! —
!.435
!.354
!.744
!44.5
!21.7
!7.5
!3.3
!96.3
|}

Награды и рекорды

Награды

Рекорды и достижения 
 29 октября 2014 года «Бруклин» в проигранном матче со счётом 121 на 105 против «Бостон Селтикс» установил антирекорд по количеству пропущенных очков в первом матче сезона.
 3 ноября 2014 года «Бруклин» на домашнем паркете Барклайс-центр победил «Оклахому» с разницей 31 очко, тем самым установив рекорд клуба по разнице очков в первом домашнем матче сезона. В этом же матче в четвёртой четверти впервые в истории «Нетс» одновременно на площадке находились пять неамериканских игроков: (Хорватия) Богданович, (Мексика) Гутьеррес, (Ямайка) Джордан, (Россия) Карасёв и Кириленко.
 13 декабря 2014 года «Бруклин» в гостевом матче против «Шарлотт Хорнетс» установили рекорд клуба по проценту забитых трёхочковых бросков при минимальных 15 попытках бросков с дальней дистанции, который теперь равен 69,6 %. Игроки «Нетс» забили 16 из 23 бросков из-за дуги.
 16 марта 2015 года «Бруклин» в гостевом матче против «Миннесота Тимбервулвз» обновил клубный рекорд в НБА по количеству очков, набранных из трехсекундной зоны в одном матче. Игроки «Нетс» набрали 78 очков в краске.
 16 марта Брук Лопес в матче против «Миннесота Тимбервулвз» стал 6 игроком Нетс, который преодолел отметку в 7000 очков в составе «Нетс» в НБА.

Звёздный уикенд НБА 

 Ни один из игроков «Бруклина» ни участвовал в матче всех звёзд 2015.
 На матч восходящих звёзд были приглашены 2 игрока «Нетс». Мэйсон Пламли был выбран в состав сборной США, а Боян Богданович − в сборную остального мира. Мэйсон Пламли набрал 13 очков и сделал 9 подборов. В графе результативность у Бояна Богдановича было 16 очков. Сборная остального мира победила сборную США со счетом 121—112.
 Мэйсон Пламли был приглашен участвовать слэм-данк контесте. По итогам первого раунда он набрал 76 баллов и не вышел в финальный раунд.

Травмы

Сделки

Покупки и обмены

Свободные агенты

Переподписание

Дополнение

Ушли

Подписание игроков с драфтов

Примечания

Ссылки 
 
 
 

НБА в сезоне 2014/2015
Сезоны Бруклин Нетс
2015 год в баскетболе